De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2017 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 6 augustus 2017 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
De race was oorspronkelijk gepland voor 20 ronden, maar na 8 ronden werd de race stilgelegd vanwege regenval. Later werd de race herstart over een afstand van 6 ronden.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Tsjechië